Виен (Vienne) може да се отнася за:
 Виен, град в департамент Изер, Франция
 Виен (река), река във Франция
 Виен (Нормандия), рекичка в Нормандия, Франция
 Виен (департамент), в регион Поату-Шарант, Франция
 Виен (окръг), в департамент Изер, регион Рона-Алпи, Франция
 Метрополия Виен, от 3 век до 1801 г. църковна провинция Виен, Франция
 Виен (графство), графство по време на Каролингската империя

Вижте също 
 Теодор Виен (1864-1921), индустриалец от Франция
 дофини на Виен, графове на Виен, Франция до 11 век
 Кантон Виен-Север, кантон, Франция
 Кантон Виен-Юг, кантон, Франция
 Виенски събор, вселенски събор във Виен, Франция, 1311 – 1312 г.
 Виен, френското име на Виена, столицата на Австрия
 Виена (пояснение)